Berlin Alexanderplatz bezeichnet

 Alexanderplatz, einen Platz in Berlin 
 Bahnhof Berlin Alexanderplatz, einen Bahnhof in Berlin
 Berlin Alexanderplatz (Roman), einen Roman von Alfred Döblin, erstpubliziert im Jahr 1929
Berlin Alexanderplatz (Hörspiel), ein Hörspiel nach dem Roman von Alfred Döblin aus dem Jahr 1930
 Berlin – Alexanderplatz, einen Film von Piel Jutzi aus dem Jahr 1931
 Berlin Alexanderplatz (Film), einen Film von Burhan Qurbani aus dem Jahr 2020
 Berlin Alexanderplatz (Fernsehverfilmung), eine Fernsehverfilmung von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1980